Дом купца Н. Т. Орлова — памятник архитектуры регионального значения, расположенный в Колывани (Новосибирская область). Построен в 1898 году.

История 
Зданием владел Николай Тимофеевич Орлов, известный в Сибири купец II гильдии, торговавший галантерейными и скобяными товарами, а также гласный городской думы 1888 и 1898 годов.

В 1923 году дом был муниципализирован и передан под управление Единого потребительского общества Колыванской кооперации на 12 лет.

Описание 
Здание находится в центре Колывани, ранее было обращено к утраченной в настоящее время Соборной площади.

Северный фасад выходит на Московскую улицу, восточный — на Революционный проспект.

Двухэтажное здание прямоугольное в плане. При возведении стен был использован хорошо обожжённый красный кирпич. Наружные стены толщиной в три кирпича.

Дом завершает четырёхскатная вальмовая крыша стропильной конструкции.

С восточного фасада один вход заложен, другой — перестроен в окно. На уличных фасадах было заложено по одному окну.

С южного фасада позднее появилась одноэтажная пристройка, в которой находится магазин.

Уличные фасады композиционно симметричны и выполнены в кирпичной пластике.

Северный и восточный фасады подчёркнуты по осям криволинейными аттиками, которые завершаются карнизиками и фланкируются столбиками парапета по бокам, в аттиках размещены круглые ниши. Углы здания акцентированы парапетными столбиками.

Карниз дома с горизонтальными рядами кладки и декором «кирпич на ребро» базируется на ступенчатых кронштейнах.

Пластика фасадов достигается с помощью акцентирования углов здания лопатками, декорированными нишами и ширинками с накладными элементами прямоугольной формы со скруглёнными углами, а также за счёт участков пересечения внутренних несущих стен с внешними.

Межэтажные тяги набраны из рядов сухариков, палочек и фестонов из лекального кирпича.

Цоколь акцентируют горизонтальные тяги и ниши под оконными проёмами.

Плоскость стен уличных фасадов декорирована горизонтальными тягами под руст, дворовый (западный) фасад рустован лишь на уровне второго этажа.

Оконные наличники с лучковым завершением выделены из плоскости стен. Клинчатую перемычку украшают замковый камень и сложного профиля карнизик с чередованием лучковых и пикообразных завершений.

Под окнами второго этажа северного и восточного фасадов размещены прямоугольные ниши, в их поле находятся фигурные накладки, выполненные из тёсаного кирпича. На западном фасаде фартук наличника завершается свесами по углам.

Здание в плане на каждом этаже делят на четыре узких помещения три параллельно расположенные внутренние несущие стены. Этажи связаны одномаршевой лестницей.

Размеры здания — 16,8 × 13,6.

Литература 
 

Орлов